Dick Noel  (jazztrombonist), een Amerikaans jazztrombonist
 Dick Noel (zanger), een Amerikaans zanger